APEX puede referirse a:

 Oracle Application Express, una herramienta que se ejecuta sobre una base de datos Oracle.
 Advanced Photovoltaic Experiment, un satélite de pruebas tecnológicas.
 Portal de Archivos Europeos Red de Excelencia, Portal de Archivos Europeos, Proyecto financiado por la CE.